În fonetică, se numesc consoane glotale acele consoane care se articulează prin îngustarea canalului fonator la nivelul glotei. În limba română singurul sunet din această grupă este consoana fricativă glotală surdă  din cuvinte precum „haină”. În afară de această consoană, Alfabetul Fonetic Internațional mai prevede varianta sa sonoră, notată cu simbolul , și stopul glotal .

Unii foneticieni consideră fricativele din această grupă de sunete ( și ) a fi doar stări de tranziție ale glotei, și nu consoane propriu-zise.

Glotală, Consoană